Tres de Mayo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tres de Mayo, Sinaloa, Guasave, 
 Tres de Mayo, Veracruz, Catemaco, 
 Tres de Mayo, Morelos, Emiliano Zapata, 

Robotskapade Mexikoförgreningar